Биогеоцено́з (от  — жизнь +  — земля +  — сообщество) — од­но­род­ный уча­сток по­верх­но­сти Земли (вместе об­ра­зу­ют био­це­но­тический по­кров Зем­ли) с оп­ре­де­лён­ным со­ста­вом жи­вых ор­га­низ­мов (био­це­ноз, живое вещество) и не­жи­вой окружающей сре­ды, свя­зан­ны­ми по­то­ка­ми ве­ще­ст­ва, энер­гии и работающими как еди­ный при­род­ный ком­плекс.

Представляет собой устойчивую экологическую систему, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва). Например: биогеоценоз соснового леса, биогеоценоз горной долины.

Термин 
В 1940-х годах учение о биогеоценозе было разработано в СССР В. Н. Сукачёвым.

В русскоязычной научной литературе термин «биогеоценоз» долгое время заменял понятие «экосистема», предложенное А. Тенсли (1935).

Описание 
Биогеоценоз — схожее понятие с экосистемой (не слишком большого объёма).

Для характеристики биогеоценоза и экосистемы используются два близких понятия: биотоп (совокупность абиотических факторов в пределах территории, которую занимает биогеоценоз и организмы из других биогеоценозов) и экотоп (факторы неживой природы: климат, почва).

По содержанию экологический термин «биогеоценоз» идентичен физико-географическому термину фация.

Свойства 
 естественная, исторически сложившаяся система
 система, способная к саморегуляции и поддержанию своего состава на определённом постоянном уровне
 характерен круговорот веществ
 открытая система для поступления и выхода энергии, основной источник которой — Солнце

Основные показатели 
 Видовой состав — количество видов, обитающих в биогеоценозе.
 Видовое разнообразие  — количество видов, обитающих в биогеоценозе на единицу площади или объёма.

В большинстве случаев видовой состав и видовое разнообразие количественно не совпадают и видовое разнообразие напрямую зависит от исследуемого участка.

 Биомасса — количество организмов биогеоценоза, выраженное в единицах массы. Чаще всего биомассу подразделяют на:
 биомассу продуцентов
 биомассу консументов
 биомассу редуцентов
 Продуктивность
 Устойчивость
 Способность к саморегуляции

Пространственные характеристики 
Переход одного биогеоценоза в другой в пространстве или во времени сопровождается сменой состояний и свойств всех его компонентов и, следовательно, сменой характера биогеоценотического метаболизма. Границы биогеоценоза могут быть прослежены на многих из его компонентов, но чаще они совпадают с границами растительных сообществ (фитоценозов). Толща биогеоценоза не бывает однородной ни по составу и состоянию его компонентов, ни по условиям и результатам их биогеоценотической деятельности. Она дифференцируется на надземную, подземную, подводную части, которые в свою очередь делятся на элементарные вертикальные структуры — био-геогоризонты, очень специфичные по составу, структуре и состоянию живых и косных компонентов. Для обозначения горизонтальной неоднородности, или мозаичности биогеоценоза введено понятие биогеоценотических парцелл. Как и биогеоценоз в целом, это понятие комплексное, так как в состав парцеллы на правах участников обмена веществ и энергии входят растительность, животные, микроорганизмы, почва, атмосфера.

Механизмы устойчивости 
Одним из свойств биогеоценозов является способность к саморегуляции, то есть к поддержанию своего состава на определённом стабильном уровне. Это достигается благодаря устойчивому круговороту веществ и энергии. Устойчивость же самого круговорота обеспечивается несколькими механизмами:
 достаточность жизненного пространства, то есть такой объём или площадь, которые обеспечивают один организм всеми необходимыми ему ресурсами.
 богатство видового состава. Чем он богаче, тем устойчивее цепи питания и, следовательно, круговорот веществ.
 многообразие взаимодействия видов, которые также поддерживают прочность трофических отношений.
 средообразующие свойства видов, то есть участие видов в синтезе или окислении веществ.
 направление антропогенного воздействия.

Таким образом, механизмы обеспечивают существование неменяющихся биогеоценозов, которые называются стабильными. Стабильный биогеоценоз, существующий длительное время, называется климаксическим. Стабильных биогеоценозов в природе мало, чаще встречаются устойчивые — меняющиеся биогеоценозы, но способные, благодаря саморегуляции, приходить в первоначальное, исходное положение.

Взаимоотношения организмов в биогеоценозах 
Совместная жизнь организмов в биогеоценозах протекает в виде 6 основных типов взаимоотношений:

 взаимополезные
 симбиоз
 мутуализм
 полезнонейтральные (комменсализм)
 нахлебничество
 квартирантство
 сотрапезничество
 полезновредные
 хищничество
 паразитизм
 полупаразитизм
 взаимовредные
 антагонизм
 конкуренция
 Нейтральновредные
 аменсализм
 Нейтральные
нейтрализм

См. также 
 Биогеоценология
 Экосистема
 Биотоп

Примечания

Литература 
 Разумовский С. М. Закономерности динамики биогеоценозов: Избр. труды. — М.: KMK Scientific Press, 1999.
 Цветков В. Ф. Лесной биогеоценоз / В. Ф. Цветков. 2-е изд. Архангельск, 2003. 267 с.

Ссылки 
 
 Роль ветровалов как нарушение лесных сообществ | Зооинженерный факультет МСХА

Экосистемы